Vikander ist der Familienname folgender Personen:
 Alicia Vikander (* 1988), schwedische Schauspielerin und Tänzerin
 Johan Vikander (1885–1929), finnischer Eisschnellläufer
 Maria Fahl Vikander (1951–2022), schwedische Schauspielerin

Siehe auch:
 Wikander